O código ISO 3166-2 do estado brasileiro de Mato Grosso do Sul;
 O código ISO 3166-2 do estado americano de Mississippi;
 O código ISO 3166-1 do território Montserrat;
 O código ISO 639-1 para a língua malaia;
 Abreviação de Milissegundo
 A abreviação de Ministério da Saúde;
 Abreviação de Microsoft, como em MS Windows;
 A Congregação dos Missionários de Nossa Senhora da Salette ou Missionarii Salettini (MS). 
 Abreviação de Morte Súbita

Desambiguações de siglas